Евге́ний Ко́ротков:
 Коротков, Евгений Александрович (род. 1987) — российский хоккеист.